Лас Харитас има више значења:

 Лас Харитас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Харитас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Харитас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Харитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику